Gavarnie puede referirse a:

 Gavarnie, comuna de Francia perteneciente al departamento de Altos Pirineos en la región de Mediodía-Pirineos.
 Circo de Gavarnie, circo glaciar en el que se encuentra la cascada de Gavarnie, la más alta de Europa con más de 400 m de caída vertical, en la cordillera de los Pirineos y cerca de la localidad de Gavarnie.
 Cascada de Gavarnie, cascada de 422 metros situada en el Circo de Gavarnie.
 Gavarnie-Gèdre, estación de esquí cerca de la localidad de Gavarnie.